Alžběta Henrieta Hesensko-Kasselská (18. listopadu 1661, Kassel – 7. července 1683, Kölln) byla hesensko-kasselskou princeznou a sňatkem princeznou braniborskou a dědičnou princeznou pruskou.

Život 
Alžběta Henrieta se narodila jako nejmladší potomek lankraběte Viléma VI. Hesensko-Kasselského a jeho manželky Hedviky Žofie Braniborské, sestry kurfiřta Fridricha Viléma I. Braniborského.

Lankraběnka Hedvika Žofie z rodinných důvodů propagovala sňatek Alžběty Henriety s jejím bratrancem, princemFridrichem Braniborským. Alžběta Henrieta však byla jako nevěsta odmítnuta ve prospěch Fridrichova sňatku se sestrou císaře Leopolda I. Když však plán na spříznění s Habsburky selhal, byl návrh na sňatek s Alžbětou Henrietou obnoven.

V dubnu 1678 odcestovala Hedvika Žofie s dcerou Alžbětou Henrietou do Berlína, na manželství však musela princezna čekat rok v berlínském paláci Stadtschloss, zatímco Fridrich byl pryč na podpisu Nijmegenského míru. Manželství se však ukázalo jako láskyplné. Mladý pár žil v paláci Köpenick a měl jednu dceru, pojmenovanou Luisa Dorotea (29. září 1680 – 23. prosince 1705).

Alžběta Henrieta zemřela 7. července 1683 ve věku 21 let na neštovice po pouhých čtyřech letech manželství a byla pohřbena v Berlínské katedrále. Fridrich ji přežil o třicet let a ještě dvakrát se oženil.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. listopadu
Narození v roce 1661
Narození v Kasselu
Úmrtí 7. července
Úmrtí v roce 1683
Hesensko-Kasselští
Hohenzollernové
Pohřbení v katedrále v Berlíně
Hesensko-kasselské lantkraběnky
Ženy